Enrique LXVII, Príncipe de Reuss (línea menor) (; 20 de octubre de 1789 - 11 de julio de 1867) fue príncipe de Reuss (línea menor) desde 1854 hasta 1867.

Primeros años 

Enrique LXVII nació en Schleiz, Reuss, el menor hijo superviviente de Enrique XLII, príncipe de Reuss-Schleiz (hijo a su vez del conde Enrique XII de Reuss-Schleiz y la condesa Cristina de Erbach-Schönberg) y su esposa, la princesa Carolina de Hohenlohe-Kirchberg (1761-1849), (hija del príncipe Cristián Federico Carlos de Hohenlohe-Kirchberg y la princesa Luisa Carlota de Hohenlohe-Langenburg).

Príncipe de Reuss (línea menor) 
Como su hermano Enrique LXII murió sin casarse y sin hijos, a su muerte en 1854 heredó el trono del principado.

Bajo su gobierno eligió al ministro Eduardo Heinrich-Crispendorf para recaudar fondos en 1856 para enmendar la constitución en sentido reaccionario por el parlamento. En 1866 hizo un tratado con el reino de Prusia en la Confederación Alemana del Norte.

Era considerado un hombre de talento, con conocimiento y experiencia en los negocios y era muy popular en su país. Como príncipe era un aliado cercano de Prusia. Transfirió su residencia principal de Schleiz a Gera en los años 1859 a 1863 y reconstruyó el Castillo de Osterstein.

El príncipe Enrique LXVII fundó en octubre de 1857 el Mérito de Oro y Plata, como "Cruz Civil al Honor".

Matrimonio 
Enrique LXVII se casó el 18 de abril de 1820 en Ebersdorf con la princesa Adelaida de Reuss-Ebersdorf (1800-1880), hija menor de Enrique LI, príncipe de Reuss-Ebersdorf, y de su esposa, la condesa Luisa de Hoym.

Tuvieron ocho hijos:
 Príncipe Enrique V de Reuss-Schleiz (4 de diciembre de 1821 - 22 de octubre de 1861)
 Princesa Ana de Reuss-Schleiz (16 de diciembre de 1822 - 1 de abril de 1902), casada en 1843 con el príncipe Adolfo de Bentheim-Tecklenburg; con descendencia.
 Princesa Isabel de Reuss-Schleiz (8 de junio de 1824 - 17 de diciembre de 1833)
 Príncipe Enrique VII de Reuss-Schleiz (21 de enero de 1827 - 17 de febrero de 1828)
 Príncipe Enrique XI de Reuss-Schleiz (18 de noviembre de 1828 - 6 de marzo de 1830)
 Príncipe Enrique XIV de Reuss (línea menor) (28 de mayo de 1832 - 29 de marzo de 1913), casado en 1858 con la duquesa Inés de Wurtemberg; con descendencia.
 Príncipe Enrique XVI de Reuss-Schleiz (2 de agosto de 1835 - 4 de abril de 1836)
 Princesa María de Reuss-Schleiz (12 de abril de 1837 - 18 de mayo de 1840)

Títulos y estilos 
20 de octubre de 1789 - 1806: Su Alteza Serenísima Conde Enrique LXVII de Reuss-Schleiz
1806 - 19 de junio de 1854: Su Alteza Serenísima Príncipe Enrique LXII de Reuss-Schleiz
19 de junio de 1854 - 11 de julio de 1867: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Reuss (línea menor)

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:
  Reino de Prusia:
 Caballero del Águila Negra
 Cruz de Hierro (1813)
 Caballero de la Orden de San Juan
 : Caballero de San Huberto, 1810
    Ducados Ernestinos: Gran Cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia, febrero de 1836
 : Gran Cruz del Halcón Blanco, 9 de julio de 1854
 : Caballero de la Corona de Ruda, 1854
 : Gran Cordón de la Orden de Leopoldo (civil), 27 de julio de 1856

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Genealogics - Leo van de Pas - Heinrich LXVII, Fürst Reuss zu Schleiz
Europäische Stammtafeln, Band I, Frank Baron Freytag von Loringhoven, 1975, Isenburg, W. K. Prinz von, Reference: Page 170
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: I 322

Nobles de Alemania del siglo XIX
Príncipes de Reuss